satyr (gr. Satyros, łac. Satyrus) – w mitologii greckiej każda z istot o mieszanej budowie (ludzie z koźlimi nogami i uszami oraz prąciem) z orszaku Dionizosa
 Satyr (Sigurd Wongraven) – pseudonim norweskiego muzyka
 Satyr (Albin Fleszar) – pseudonim członka Związku Strzeleckiego i oficera Legionów Polskich

Zobacz też 
 Satyr albo Dziki mąż – poemat Jana Kochanowskiego
 Satyros z Elidy – grecki bokser
 Satyros z Heraklei – tyran Heraklei Pontyjskiej
 Satyros z Paros – grecki architekt i rzeźbiarz
 Cephus satyr (Cepheuptychia cephus, Pilata satyr) – gatunek motyla z rodziny rusałkowatych
 tragopan satyr (tragopan czerwony) – gatunek ptaka z rodziny kurowatych